Гліцил-тРНК-синтаза () – білок, який кодується геном GARS, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 739 амінокислот, а молекулярна маса — 83 166.

Цей білок за функціями належить до гідролаз, лігаз, аміноацил-тРНК-синтетаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі як біосинтез білка. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі, клітинних відростках.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Аміноацил-тРНК-синтази